Григо́рий Ники́форов:
 Никифоров, Григорий Александрович (1918—2011) — лётчик-испытатель, Герой Социалистического Труда.
 Никифоров, Григорий Иванович (1781—1853) — генерал-майор Корпуса флотских штурманов, управляющий Беломорскими маяками.
 Никифоров, Григорий Исаевич (1903—1972) — советский тренер по лёгкой атлетике.